«Aquí y ahora» puede referirse a:

 Aquí y ahora (2007), álbum de Lucybell.
 Aquí y ahora (2009), álbum de Erik Rubín.
 Aquí y ahora (2011), álbum de Nelson John.
 Aquí y ahora (2010), álbum de Taxi.
 Aquí y ahora (2014), álbum de Zen.
 Aquí y Ahora (1998), programa de televisión de TVE.
 Aquí y Ahora (1998), programa de televisión de Univision.